GR-56 steht für:
 GR 56, Fernwanderweg
 Kastoria (Regionalbezirk)

GR56